Соревнования по плаванию  на дистанции 400 метров комплексным плаванием у мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились 4 августа в «Палау Сант Жорди». В них приняли участие 39 спортсменов из 34 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Финал

Ссылки 
 Заплывы  (PDF)
 Финал  (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013